Damochka.ru — старейший сайт знакомств в российском Интернете. Стартовав летом 2001 года, проект предлагал посетителям знакомиться при помощи игр, что и стало девизом сайта — знакомься играючи. На тот момент в состав портала входило две многопользовательские онлайн игры — «Любовь с первого клика», интернет-версия популярной телевизионной передачи, и «Гюльчатай», русскоязычная адаптация сервиса оценок фотографий.

История 
Сайт Damochka.Ru был создан в 2001 году совместно интернет-холдингом eHouse и российским программистом Александром Антоновым, создателем «Русского музыкального портала» (RMP.ru),
представив своим пользователям многопользовательскую онлайн-игру с возможностью знакомств «Знакомься играючи», став тем самым одним из первых в России сайтов знакомств. Позже были разработаны ещё несколько аналогичных игр: «Любовь с первого клика», «О, щас лифчик» и другие. Кроме того, Damochka.Ru стал первым сайтом, предложившим своим пользователям сервис мгновенного обмена сообщениями, а также, позиционируя себя в качестве симбиоза социальной сети и службы знакомств, дал пользователям возможность вести интернет-дневники. Благодаря этому сайт быстро стал популярным.

В 2006 году eHouse продал Rambler Media Group (RMG) 51 % акций компании «Пэйнтиум», управляющей сервисом Damochka.Ru. На тот момент система Damochka.Ru насчитывала 1,7 млн пользователей, в том числе 700 тысяч активных, и оценивалась в $3,3 млн Из-за падения популярности сайта, потери им доли рынка и неудачной попыткой интегрировать систему с другими сервисами «Рамблер», RMG понесла убытки за два года в размере $3,2 млн В результате проект Damochka.Ru был выкуплен обратно холдингом eHouse, который попытался перезапустить сайт, превратив его в женский шопинг-клуб.

В марте 2012 года был выставлен на продажу. В июле 2012 года проект был куплен пермской компанией ООО «Майлав», управляющей системой сайтов знакомств.

См. также 
 Виртуальные службы знакомств
 LovePlanet.ru
 Mamba.ru

Примечания

Ссылки 
 Rambler взялся за знакомства. Эксперты оценивают сделку между Rambler Media и eHouse в диапазоне от 0,2 до 3 млн долларов
 Интернет-знакомства оказались прибыльным бизнесом
 Энциклопедия развлечений, Журнал «Журналист» № 3, 2007, с. 53

Сайты знакомств
Сайты, появившиеся в 2001 году